Канайялал Манеклал Мунши (; 30 декабря 1887 — 8 февраля 1971), более известный как К. М. Мунши — индийский политик, , активист индийского национально-освободительного движения,  и . По профессии адвокат, Мунши позднее занялся политической и литературной деятельностью. Является известной фигурой в гуджаратской литературе. В 1938 году основал в Бомбее образовательный центр Бхаратия видья бхаван. В 1952—1957 — губернатор штата Уттар-Прадеш. В 1959 участвовал в создании правой партии Сватантра.

В честь Мунши названы улицы в Мумбаи и Джайпуре, школа в Тривандраме. В 1988 году в его честь в Индии была выпущена почтовая марка.

БиблиографияOpen Library — Books of Kanhiyalal Munshi

На гуджарати и хинди 
Романы
 Mari Kamala (1912)
 Verni Vasulat (1913) (под псевдонимом Ghanashyam)
 Patanni Prabhuta (1916)
 Gujaratno Nath (1917)
 Rajadhiraj (1918)
 Prithvivallabh (1920)
 Svapnadishta (1924)
 Lopamudra (1930)
 Jay Somanth (1940)
 Bhagavan Parashurama (1946)
 Tapasvini (1957)
 Krishnavatara (в 8 томах) (1970)
 Kono vank
 Lomaharshini
 Bhagvan Kautilya
 Pratirodha (1900)
 Atta ke svapana (1900)
 Gaurava kā pratīka (1900)
 Gujarat ke Gaurava (1900)
 Sishu aura Sakhi (1961)
 Avibhakta Atma
Драмы
 Brahmacharyashram (1931)
 Dr. Madhurika (1936)
 Pauranik Natako
Прочее
 Ketlak Lekho (1926)
 Adadhe Raste (1943)

На английском 
 Gujarat and Its Literature
 Imperial Gujaras
 Bhagavad Gita and Modern Life
 Creative Art of Life
 To Badrinath
 Saga of Indian Sculpture
 The End of An Era
 President under Indian Constitution
 Warnings of History: Trends in Modern India

Примечания 

Индуистские писатели
Писатели на хинди
Политики Индии
Губернаторы Уттар-Прадеш
Деятели Индийского национально-освободительного движения
Гандианцы